Північний регіон (Бразилія)
 Північний регіон (Камерун)
 Північний регіон (Малаві)
 Північний регіон (Мальта)
 Північний регіон (Португалія)